

Localidades

Saint-Jeannet (Alpes da Alta Provença)
Saint-Jeannet (Alpes Marítimos)

Desambiguações de topônimos